Korisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korisaari (ö i Äänekoski), Mellersta Finland, 
 Korisaari (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 
 Korisaari (ö i Saarijärvi-Viitasaari), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar